Adur eller Adūr kan syfta på:

 Adur District - ett distrikt i West Sussex, England
 River Adur - ett vattendrag i Storbritannien
 Adūr - en ort i Indien